

Ейвон (річка) — назва декількох річок
 Ейвон (графство) — колишнє графство в Англії

Ейвон — місто, штат Алабама
 Ейвон — місто, штат Колорадо
 Ейвон — місто, штат Коннектикут
 Ейвон — місто, штат Індіана
 Ейвон — місто, штат Мен
 Ейвон — місто, штат Массачусетс
 Ейвон — місто, штат Міннесота
 Ейвон — місто, штат Нью-Йорк
 Ейвон — місто, штат Огайо
 Ейвон — місто, штат Південна Дакота
 Ейвон — місто, штат Вісконсин
 Ейвон — селище, штат Іллінойс
 Ейвон — селище, штат Нью-Йорк
 Ейвон — переписна місцевість, штат Монтана
 Ейвон — переписна місцевість, штат Північна Кароліна
 Ейвон — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Ейвон — переписна місцевість, штат Юта

Див. також 
 Авон